Congrès pour la République peut désigner :
 Congrès pour la République (Tunisie), parti politique tunisien fondé par Moncef Marzouki en juillet 2001 ;
 Congrès pour la République (Niger), parti politique nigérien fondé par Kassoum Moctar en septembre 2014.